Municipio de Castleton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Castleton (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Castleton (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.